Криштофо́вич (, , ) — белорусская, польская и украинская фамилия; образована от имени Криштоф.

Известные носители 
 Криштофович, Африкан Николаевич (1885—1953) — советский учёный-геолог, палеоботаник, академик.
 Криштофович, Вячеслав Сигизмундович (род. 1947) — советский и украинский режиссёр и сценарист.
 Криштофович, Мирон Емельянович (1899—1985) — участник революционного движения в Западной Беларуси, один из организаторов партизанского движения и антифашистского подполья в Брестской области.

См. также 
 
 Крыштафович

Примечания